Дорофеево — название населённых пунктов в России:
 Дорофеево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Дорофеево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Дорофеево — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Дорофеево — деревня в Островском районе Костромской области.
 Дорофеево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Дорофеево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Дорофеево — село в Сокольском районе Нижегородской области.
 Дорофеево — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Дорофеево — село в Спасском районе Рязанской области.
 Дорофеево — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Дорофеево — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Дорофеево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Дорофеево — село в Ленинском районе Тульской области.